Каэв Хуа:
 Каэв Хуа I — король Камбоджи (1600—1603).
 Каэв Хуа II — король Камбоджи (1673—1674).
 Каэв Хуа III — король Камбоджи (1729).